Łyżka – góra w Beskidzie Wyspowym
 łyżka – sztuciec stołowy do pobierania pokarmów

 Technika
 łyżka – osprzęt, robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (zobacz: Ładowarka łyżkowa)
 łyżka wiertnicza=czerpadło wiertnicze – górnicze narzędzie wiertnicze przeznaczone do usuwania urobku z otworu wiertniczego (zobacz też: świder łyżkowy=szapa=szlamówka)
 łyżka – część granatu ręcznego
 łyżeczka do spalań
 łyżeczka tłumikowa fortepianu

 Narzędzia
 łyżka do butów – przybór ułatwiający wkładanie obuwia na nogę
 łyżka do opon – narzędzie pomagające przy zdejmowaniu i zakładaniu opony na felgę
 łyżeczka chirurgiczna – instrument medyczny w kształcie okrągłej lub owalnej łyżeczki z ostrymi brzegami, do usuwania zmienionych chorobowo fragmentów tkanki
 łyżeczka formierska=gładzik formierski – narzędzie formierskie do wykańczania wewnętrznych powierzchni formy odlewniczej
 łyżka do porcjowania lodów

 Jednostki miary
 łyżka stołowa
 łyżeczka

 Żargonowe
 łyżki – łowieckie – uszy zwierzyny płowej
 łyżka – wędkarskie – błystka wahadłowa tłoczona jednostronnie
 Inne
 łyżki – spełniają rolę instrumentów perkusyjnych w kapelach folkowych
 Łyżka – góra koło wsi Przyszowa
 walijska "łyżka miłości" 
 łyżeczka liturgiczna

 Zobacz też
 łyżeczkowanie – wyskrobywanie łyżeczką chirurgiczną tkanek zniszczonych lub zmienionych chorobowo
 łyżkowanie – w górnictwie usuwanie urobku (łyżkowin=zwiercin) z otworu wiertniczego za pomocą łyżki wiertniczej
 kopyść, warzecha, warząchew, chochla, łyżnik – półeczka drewniana z otworami na łyżki, łyżkowidelec